Fuhrmann steht für:
 Fuhrmann (Beruf), historischer Beruf
 Fuhrmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Fuhrmann (Sternbild), Sternbild des Nordhimmels
 Fuhrmann-Motor, Porsche-Motor Typ 547

Siehe auch:
 Fohrmann
 Führmann
 Fürmann
 Furman
 Furmanow